Габрк може бити:

 Габрк (Илирска Бистрица), насељено мјесто у општини Илирска Бистрица, Република Словенија
 Габрк (Шкофја Лока), насељено мјесто у општини Шкофја Лока, Република Словенија